Anguria (lateinisch) steht bzw. stand für:

 Cucumis anguria  bzw. deren Früchte (Angurien)
 Wassermelone (Angurie)